Евге́ний Са́вин:
 Савин, Евгений Александрович (1949—2009) — российский трубач, педагог.
 Савин, Евгений Леонидович (род. 1984) — российский футболист; телеведущий, видеоблогер, президент ФК «Красава».